Herrerita puede referirse a:

Apodo 
 Eduardo Herrera Bueno, Herrerita (1914-1991), futbolista español;
 Manuel Alonso Herrera, Herrerita (1948-), torero español;

Mineral 
 Herrerita, un carbonato de cinc y cobre.